Příjmení Koubský nosí více různých osobností:

Jiří Koubský – český fotbalista
Petr Koubský – český  novinář, publicista, informatik-analytik a pedagog
Pavel Koubský – český publicista a popularizátor vědy
Libuše Koubská – česká publicistka 
Vlasta Koubská – česká historička umění, muzejní kurátorka a pedagožka